Ralph Dacre peut se référer à plusieurs seigneurs anglais des  et  siècles :
 Ralph Dacre (v. 1290-1339),  baron Dacre ;
 Ralph Dacre (1322-1375),  baron Dacre ;
 Ralph Dacre (v. 1412-1461),  baron Dacre de Gilsland.